Jaume I d'Urgell, (1320-1347) príncep d'Aragó, comte d'Urgell i vescomte d'Àger, baró d'Antillón i d'Alcolea de Cinca.
 Jaume II d'Urgell el Dissortat, (1380-1433) comte d'Urgell, vescomte d'Àger, baró d'Antillón, d'Alcolea de Cinca i de Fraga.